Paul Hall (1914–1980) – amerykański związkowiec, m.in. wiceprzewodniczący AFL-CIO
 Paul Hall (ur. 1972) – jamajski piłkarz
 Hassan Abujihaad, Paul R. Hall (ur. 1976) – amerykański wojskowy i terrorysta